Breda kan syfta på:

 Breda (djur), ett släkte spindlar
 Breda Meccanica Bresciana, ett italienskt industriföretag
 12710 Breda, en asteroid i huvudbältet

Geografi

Italien 

 Breda di Piave, kommun, Veneto, Provincia di Treviso,

Nederländerna 

 Gemeente Breda, kommun, Noord-Brabant, 
 Breda, ort, Noord-Brabant, Gemeente Breda,

Spanien 

 Breda (kommun), Katalonien, Província de Girona, 
 Breda (kommunhuvudort i Spanien, Katalonien, Província de Girona, lat 41,75, long 2,56),

USA 

 Breda, Iowa, ort i Iowa, Carroll County, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar